La mosca – novella di Luigi Pirandello
 La mosca – raccolta di novelle di Luigi Pirandello
 La mosca (The Fly) – film del 1986 diretto da David Cronenberg, remake della pellicola del 1958
 La mosca 2 (The Fly II) – film del 1989 diretto da Chris Walas
 La mosca – rivista semestrale di poesia, arte e filosofia, fondata a Milano nel 1997
 La Mosca – quartiere della città spagnola di Malaga